De Basketball Cup 2021/22 was de 54e editie van de NBB-Beker, de bekercompetitie georganiseerd door de Nederlandse Basketball Bond. Donar won voor de zevende keer de nationale beker.

Wedstrijdschema

Finale

Externe links 
  Officiële website Nederlandse basketbal bond

Nederlandse basketbalcompetitie
Basketbal in 2021
Basketbal in 2022